Ama o AMA té diversos significats:
 Ama (navegació), un estabilizador
 Ama (busseig), bussejadors japonesos
 Ama (ayurveda), qualsevol cosa incompletament transformada
 Ama (títol) del cap samoà a Safata
 Ama (nom), un nom femení del poble Akan
 Associació Motociclista Americana, abreujat AMA

Geografia 
 Ama (Aichi), una ciutat del Japó
 Ama (Bèlgica), nom való del poble d'Amay
 Ama (Estònia), un poble de la parròquia de Kadrina, comtat de Lääne-Viru
 Ama (Iran), un poble de la província d'Ilam
 Ama (Louisiana), una ciutat dels Estats Units
 Ama (Shimane), una ciutat del Japó
 Ama (Gaiole in Chianti), un poble de la Toscana, Itàlia

Pàgines de desambiguació